Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1991 was de 15e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 1 februari tot en met 10 februari in Venezuela werd gespeeld. Brazilië werd voor de vijfde keer winnaar.  Argentinië werd tweede.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1991. De 3 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Brazilië en Uruguay.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in Venezuela
Voetbal in 1991
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Venezuela